Никольцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Никольцы — село в Намском улусе Якутии.

Белоруссия 
 Никольцы — деревня в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.
 Никольцы — хутор в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.